Termin AGAT ima više značenja.

 Agat (računar)
 Glicin amidinotransferaza, enzim